«Vem Dançar Kuduro» — песня французского певца Лученцо при участии американского рэпера . Она записана на португальском и английском языках.

Песня стала хитом, заняв вторую позицию чартах SNEP French Top 100 и первую позицию в чартах French Club 40. Песня также стала хитом в Дании, Финляндии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Швейцарии. На песню было сделано много популярных ремиксов.

После успеха песни Дон Омар записал при участии Лученцо испаноязычную адаптацию песни под названием «Danza Kuduro». Иногда обе версии появлялись отдельно на одном и том же чарте в некоторых европейских странах. К ним относятся Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Норвегия, Швеция и Швейцария, где обе песни были хитами.

Список композиций 
 Vem Dançar Kuduro (radio edit) (3:21)
 Vem Dançar Kuduro (Lucenzo solo) (2:48)
 Vem Dançar Kuduro (club extended)

Чарты

Версии с Лученцо

Vem Dançar Kuduro / Danza Kuduro 

Vem Dançar Kuduro / Danza Kuduro — специальный двойной релиз включающий песни Vem Dançar Kuduro и Danza Kuduro.

CD Maxi:
 Danza Kuduro — Lucenzo feat. Don Omar (3:20)
 Vem dançar kuduro (Radio Edit) — Lucenzo feat. Big Ali (3:16)

Чарты

Throw Your Hands Up (Dançar Kuduro) 

Throw Your Hands Up (Dançar Kuduro) — реаранжированная мультиязыковая версия песни в исполнении  при участии Pitbull и Лученцо.

Чарты

Годовые чарты 

BPI certified silver

Список композиций

Другие версии 
 «Throw Your Hands Up (Dançar Kuduro)» — Lucenzo & Qwote (featuring Pitbull & Don Omar)
 «Throw Your Hands Up (Dançar Kuduro)» — Lucenzo vs Qwote (featuring Pitbull)
 «Throw Your Hands Up» — Qwote (featuring Pitbull)
 «Throw Your Hands Up» — Qwote (featuring Pitbull & T-Vice)
 «Throw Your Hands Up (Dançar Kuduro)» Remixed — Qwote (featuring Pitbull & Lucenzo)
 «Throw Your Hands Up (Dançar Kuduro)» — Qwote (featuring Pitbull)

Danza Kuduro (Throw Your Hands Up) 

Danza Kuduro (Throw Your Hands Up) — реаранжированная мультиязыковая версия песни в исполнении Лученцо и  при участии Pitbull и Дона Омара.

Другие версии 
В 2011 году бразильский певец Латино сделал полную португальскую версию песни.

Эта песня также была перепета бразильскими артистами Робсоном Моурой и Лино Криззом под названием «Vem Dançar com Tudo» в качестве открытия теленовеллы «Avenida Brasil».

Доктор Беллидо семплировал часть музыки в своём хите «Señorita», в котором также присутствует вокал Папы Джо.

Другие ремиксы 
 Official Remix (feat. Lucenzo, Daddy Yankee & Arcangel)
 Worldwide Remix (feat. Lucenzo, Pitbull & El Cata)
 Dançar Coturo by Lika (featuring Lucenzo & Don Omar)
 Remix (feat. Lucenzo & Shakira)
 Remix (feat. Lucenzo & Erick Right)
 Raaban Remix
 Miami Power96 remix (Lucenzo, Pitbull, DJ Laz)
 Remix (feat. Lucenzo & Omari Ferrai)
 Throw Your Hands Up (Lucenzo & Qwote feat. Pitbull) — See below
 English remix (feat. Lucenzo & Dabbs)
 Merengue remix (feat. Lucenzo & El Cata)
 Remix (Lucenzo & Don Miguelo)
 Miki Hernandez Remix
 Mammat Riivaa (Ruudolf & Karri Koira)
 Danza Kuduro (Sexy Ladies) — Don Omar and Akon
 Danza Rabiosa Kuduro — DJ Ryxen Remix (featuring Lucenzo, Shakira, Pitbull, Marc Anthony & The Swedish House Maffia)
 «Viata e dura (Imnul repetentului la Bac)» — комичная версия румынских певцов
 «Мы едем в лето» — русская версия Muradiks feat. Bahtiyar

Примечания

Ссылки 
 «Vem dançar kuduro» page on aCharts.us website
 
 Lucenzo official website
 

Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Песни 2010 года
Синглы 2010 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Песни Лученцо
Песни Pitbull
Песни, написанные Лученцо
Многоязычные песни
Песни из кинофильмов
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии